Flor Guadalupe Mojarraz Salvador (Ciudad del Carmen, Campeche, México; 25 de diciembre de 1998), conocida como Flor M. Salvador, es una escritora mexicana, conocida por su condecorada novela Boulevard, escrita originalmente desde Wattpad.

Biografía
Nació el 25 de diciembre de 1998 en Ciudad el Carmen, isla petrolera del estado de Campeche, México. Con 15 años, comenzó a escribir sus primeras novelas por medio de la plataforma de lectura y escritura Wattpad, ganando progresivamente más popularidad.

Fenómeno Boulevard.
La autora se proclamó fan de las bandas musicales One Direction y 5 Seconds of Summer. Comenzó a escribir Boulevard como un fanfiction de la banda australiana, siendo uno de sus integrantes, Luke Hemmings, la base para crear uno de los protagonistas de la historia, Luke Howland. El primer libro de la saga Boulevard salió a la venta como libro físico el 17 de mayo del 2020, bajo el sello editorial independiente Naranja Editorial. En el año 2021, Flor tuvo la oportunidad de poder viajar por la mayor parte de Latinoamérica para la firma de ejemplares de su novela. En diciembre del mismo año, tanto la autora como el grupo editorial español Penguin Random House, confirmaron en sus redes sociales la reedición de toda la saga.El primer libro fue titulado Boulevard. Libro I: La Versión De Flor; el segundo, Boulevard Libro II: Después De Él. El 21 de octubre del 2022 fue confirmada la edición ilustrada del primero de los libros.

Obras

 Saga Boulevard
 Boulevard. La versión de Flor (2022). Disponible en físico por Montena y en Wattpad.
 Después de él. La versión de Flor (2022). Disponible en físico por Montena y en Wattpad.
 Antes de ella. Disponible en Wattpad y próximamente en físico por Montena.
 Eterno. Historia inconclusa disponible en Wattpad y próximamente en físico por Montena.

  Saga En el universo también llueve (spin-off de la saga Boulevard)
 Si las personas fueran constelaciones. Disponible en Wattpad.
 Si alguna vez dijéramos adiós. Historia inconclusa disponible en Wattpad.

 Otros
 Boulevard. (Editorial Naranja, 2020) No disponible.
 Silence (2021). Disponibile en físico por Cosmo Editorial y en Wattpad.
 Algún día seremos mejor que esto. Historia inconclusa disponible en Wattpad.
 Huracán. Historia inconclusa disponible en Wattpad.

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Ciudad del Carmen
Escritores de Campeche
Novelistas de México
Escritores de Wattpad
Fenómenos de Internet
Escritores de literatura juvenil de México
Escritoras de México del siglo XXI
Novelistas de México del siglo XXI